Fahrer steht für:

 Fahrer, der Führer eines Fahrzeugs
 Marke der FAHRER Berlin GmbH, Designer und Händler für Radfahr- und Fahrradzubehör.

Fahrer ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Fahrer (* 1978), deutscher Lebensmittelchemiker und Toxikologe 
 Julie Fahrer (* 1986), dänisch-schweizerische Jazzmusikerin
 Thomas Fahrer (* 1955), Schweizer Jazz- und Bluesmusiker
 Walter Fahrer (* 1939), argentinischer Comiczeichner und Illustrator